Профилактиката (от гр. προφύλαξις – защитавам, предпазвам) е комплекс от мерки и мероприятия за предотвратяване на нежелани, неблагополучни събития.

В различните сфери на човешката дейност, думата „профилактика“ има различни значения. Те са:
 Профилактика (медицина)
 Профилактика (техника)
 Профилактика (шахмат)
 Социална профилактика